Tomislav (ime), osobno ime
 Tomo (rijeka), rijeka u Kolumbiji